

Geografia
 Villa Tesei – comune dell'Argentina, provincia di Buenos Aires

Persone
 Betto Tesei, propr. Benedetto Tesei (1898-1953) – pittore italiano contemporaneo
 Donatella Tesei (1958) – politica e avvocato italiana
 Teseo Tesei (1909-1941) – militare e inventore italiano